Balthasar von Büren ist der Name folgender Personen:

* Balthasar von Büren (Richter) (um 1458–1517), deutscher Gograf und Bauherr
 Balthasar von Büren (Domherr) († 1583), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster